Stephan Peter Nyeland kan syfta på:

* Stephan Peter Nyeland (1793-1875), dansk jurist
 Stephan Peter Nyeland (1845-1922), dansk landskapsarkitekt